Влади́мир Пархо́менко: Пархоменко, Владимир Александрович (1880—1942) — советский украинский историк, педагог.
 Пархоменко, Владимир Дмитриевич (род. 1933) — советский и украинский учёный, министр высшего и среднего специального образования УССР (1985—1991).
 Пархоменко, Владимир Иванович (род. 1957) — советский и украинский футболист, тренер.